Пирометр:

 Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел.
 «Пирометр» — промышленное предприятие Санкт-Петербурга.